Leno bezeichnet:
 Leno (Lombardei), eine Gemeinde in der Provinz Brescia, Italien
 Torrente Leno, einen Wasserlauf in der Provinz Trient, Italien

Leno ist der Familienname folgender Personen:
 Baba Leno (* 1984), guineischer Fußballschiedsrichter
 Bernd Leno (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Charles Leno Jr. (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jay Leno (* 1950), amerikanischer Komiker und Fernsehmoderator
 Mark Leno (* 1951), amerikanischer Politiker